

Sigle
LPL, lipoproteina lipasi

Codici 
 LPL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto John Lennon (Speke), Liverpool, Regno Unito

Altro 
 52422 LPL – asteroide della fascia principale